Karl Kersting, nemški general in vojaški zdravnik, * 27. avgust 1882, † 26. julij 1968.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Rojeni leta 1882
Umrli leta 1968
Nemški generali
Nemški vojaški zdravniki
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne